Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 1994./95. je drugi put zaredom osvojila ekipa Osijeka.

Prva liga

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1995/1996. Zagreb, 1996.

1994-95
ž-p1